Hilton může znamenat:

 Hilton Hotels & Resorts – americká firma, řetězec hotelů, dceřiná firma Hilton Worldwide
 Conrad Hilton – zakladatel sítě hotelů Hilton
 Paris Hilton (* 17. února 1981) – americká celebrita, podnikatelka
 Richard Hilton (17. srpna 1955) – americký podnikatel, otec Paris Hilton
 Perez Hilton (* 23. března 1978) – americký bulvární novinář
 James Hilton (9. září 1900 – 20. prosince 1954) – anglický romanopisec
 Vitorino Hilton (* 13. září 1977) – brazilský fotbalista
 T. Y. Hilton (* 14. listopadu 1989) – hráč amerického fotbalu

Externí odkazy